The Archies (А́рчиз) — вымышленная группа, которую создали ,  и  — персонажи из комиксов про Арчи — в мультипликационном сериале .

Музыку за группу записывали сессионные музыканты с вокалистом . В реальном мире группа издала серию синглов и альбомов. Самая известная песня —  — стала одним из крупнейших хитов расцветавшего с 1968—1972 годов жанра бабблгам-поп.

Дискография 
 Полную дискографию см. в английском разделе.
 The Archies (1968)
 Everything’s Archie (1969)
 Jingle Jangle (1969)
 Sunshine (1969)
 This is Love (1971)

Примечания

Ссылки 
 
 

Рок-группы США
Вымышленные музыканты
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Бабблгам-поп